Ла Чака има више значења:

 Ла Чака (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Чака (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Чака (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Чака (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Чака (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Чака (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Чака (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Чака, Ладриљера (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Чака (Којутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Чака (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Чака (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Чака (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Чака (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику